Il doppio del torneo di tennis Intersport Heilbronn Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski che hanno battuto in finale Lars Burgsmüller e Kenneth Carlsen 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Ashley Fisher /  Jim Thomas (quarti di finale)
 Petr Luxa /  David Škoch (primo turno)

 Johan Landsberg /  Tom Vanhoudt (primo turno)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Intersport Heilbronn Open 2004